De TT van Assen 2009 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden van 25 tot 27 juni 2009 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Valentino Rossi behaalde de honderdste overwinning uit zijn carrière door de MotoGP-wedstrijd te winnen.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Wereldkampioenschap wegrace 2009